Halla peut désigner :

Patronymes 
 Arndis Halla (1969), une chanteuse d'opéra islandaise
  (1895–1953), rédacteur en chef finlandais
  (1936–2007), dessinateur finlandais
  (1909–1986), rédacteur en chef finlandais
  (1899–1981), écrivain finlandais

Toponyme 
 Halla, une île à Kotka en Finlande
 Hallasan (mont Halla), le point culminant de la Corée du Sud
 , une ville du Penjab.
 , un village d'Estonie.

Fiction 
 Halla, un territoire de la série romanesque Bobby Pendragon
 Halla, une planète dans la série fictionnelle Stargate SG-1

Autres 
 Halla (1945–1979), une jument de saut d'obstacles triple médaille d'or olympique.
 Halla, une race de chevaux sud-coréenne
 Halla parthenopeia, un genre de vers marins
 Halla Halla, un single du rappeur Soprano